Contraband (contrabbando in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Contraband – film del 1925 diretto da Alan Crosland
 Contraband – film del 1933, versione USA di Contrabando di Alberto Mendez Bernal, Raymond Wells del 1932
 Contrabbando (Contraband) – film del 1940 diretto da Michael Powell
 Contraband – film del 2012 diretto da Baltasar Kormákur

Musica 
 Contraband – supergruppo statunitense hair metal
 Contraband – gruppo musicale scozzese da cui in seguito nacque il gruppo Ossian
 Contraband – album del gruppo scozzese Contraband (poi divenuto Ossian) del 1974
 Contraband – album dei Golden Earring del 1976
 Contraband – album del supergruppo Contraband del 1991
 Contraband – album dei Velvet Revolver del 2004
 Contraband – album dei Madcon del 2010